Aliança Nacional Democràtica (del nom en anglès National Democratic Alliance), moviment polític del Sudan
 Aliança Nacional Democràtica (Índia) (del nom en anglès National Democratic Alliance), coalició política de l'Índia
 Aliança Nacional Democràtica (Malawi) (del nom en anglès National Democratic Alliance), partit polític a Malawi
 Acord de confidencialitat (del nom en anglès Non-Disclosure Agreement), contracte de confidencialitat entre entitats
 Grup sobre Productes Dietètics, Nutrició i Al·lèrgies (NDA) (de l'acrònim en anglès de Nutrition, Dietetics and Allergies), grup científic dins de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària
 New Drug Application, protocol d'aprovació dels nous fàrmacs de l'Administració d'Aliments i Fàrmacs dels Estats Units